Рамаза́н Рамаза́нов:
 Рамазанов, Рамазан Магомедарипович (род. 1984) — российский кикбоксер.
 Рамазанов, Рамазан Мамаевич (род. 1967) — российский боец смешанных единоборств.
 Рамазанов, Рамазан Хайбулаевич (род. 1966) — советский и российский каратист.
 Рамазанов, Рамазан Эльдарович (род. 1995) — российский борец вольного стиля.